Ро́тор (от  «вращаться») может означать:

в математике
 Ротор — то же, что вихрь векторного поля, то есть вектор, характеризующий вращательное движение в данной точке векторного поля.
Ротор многогранника — выпуклое тело, способное свободно вращаться в многограннике, постоянно касаясь всех его граней; см. тело постоянной ширины и фигура постоянной ширины.

в медицине
 Синдром Ротора — одна из четырёх форм синдрома гипербилирубинемии.

в технике
 Ротор — вращающаяся часть двигателей и рабочих машин, на которой расположены органы, получающие энергию от рабочего тела (например, ротор двигателя Ванкеля) или отдающие её рабочему телу (например, ротор роторного насоса). Ротор двигателей связан с ведущим валом, ротор рабочих машин — с приводным валом. Ротор выполняется в виде барабанов, дисков, колёс.
 Буровой ротор — механизм, являющийся многофункциональным оборудованием буровой установки, который предназначен для вращения бурильных труб и поддержания колонны бурильных или обсадных труб при свинчивании и развинчивании в процессе спуско-подъемных операций, при поисковом бурении и капитальном ремонте скважин. Привод — цепной или карданный. Роторное бурение.
 Ротор — устройство управления поворотом антенны в направлении приёма или передачи сигнала.
 Ротор — любое вращающееся тело в теории балансировки.
 Ротор — система вентилятора.

в электротехнике
 Ротор — автоматически управляемая машина (транспортное устройство, прибор), в которой заготовки двигаются вместе с обрабатывающими их орудиями по дугам окружности. Роторная печь. Роторный экскаватор. Роторная линия (комплекс роторов).

в авиации
 Ротор — несущий винт вертолёта.

в ветроэнергетике
 Ротор Дарье — составная часть вертикально-осевого ветрогенератора, крыльчатка которого представляет собой двояковыпуклые лопасти, закреплённые при помощи штанг на вертикально вращающейся оси.
 Ротор Савониуса — составная часть вертикально-осевого ветрогенератора в виде двух смещенных относительно друг друга полуцилиндрических лопастей и небольшого (10—15 % от диаметра лопасти) перекрытия, которые образуют параллельно оси вращения ротора.

в судостроении
 Ротор Флеттнера — «парусная мачта» или заменяющий паруса ротор (на судне их устанавливается несколько), с помощью которого судно приводится в движение посредством ветра, благодаря эффекту Магнуса. Роторное судно Флеттнера.

собственные имена
 Ротор, Артуро (1907—1988) — филиппинский врач, государственный служащий, музыкант и писатель.
 РОТОР — Сетевой конкурс «Российский Онлайн ТОР».
 НПО «Ротор» — предприятие — разработчик и производитель гироскопических приборов для ракетно-космической техники (СССР, Россия).
 «Ротор» — промышленное предприятие в Барнауле.
 «Ротор» — футбольный клуб из Волгограда (в 2015—2018 годах «Ротор-Волгоград»).
 «Ротор-2» — фарм-клуб футбольного клуба «Ротор».
 «Ротор-2» — название футбольного клуба «Динамо» Михайловка в 1997 году.
 «Ротор-Волгоград» — пляжный футбольный клуб из Волгограда.
 «Ротор» — название женской гандбольной команды «Динамо» (Волгоград) в 1992—1997 годах.
 «Ротор» — название футбольного клуба «Текстильщик» Камышин в 1998 году.
 «Ротор» — тренировочная база в Волгограде.
 «Ротор» — официальный журнал волгоградского футбольного клуба «Ротор».
  — киргизский футбольный клуб из Бишкека.